Homebrew (software) - software geproduceerd door consumenten voor gepatenteerde hardware
 Homebrew Computer Club - club in Silicon Valley van computer hobbyisten
 Homebrew (Steve Howe) - album van Steve Howe
 Homebrew (Neneh Cherry) - album van Neneh Cherry
 Homebrew (band) - Schotse band
 Home Brew (album) - album van onderstaande band
 Home Brew (band) - Nieuw-Zeelandse band